Wākea –  divinità hawaiana.
 Wakea –  genere di rane della famiglia Mantellidae